Донгтхап:

 Донгтхап — провинция во Вьетнаме.
 Донгтхап (футбольный клуб) — вьетнамский футбольный клуб.